Szabóky Alajos (1837–1899) miniszteri tanácsos.
 Szabóky Alajos (1873–1931) statisztikus, pénzügyi államtitkár, előbbi fia.

Jegyzetek